Monte McKinley
Parque Nacional e Reserva de Denali
6194 Denali
Distrito de Denali
GMC Denali XT Hybrid Concept
Tanya Denali
Denali, codinome interno para a versão 11.0 do Microsoft SQL Server

Desambiguação